Lago Negro hace referencia a varios artículos:

 Lago Negro, en el municipio español del Valle de Bohí, Alta Ribagorza, provincia de Lérida, Cataluña.
 Lago Negro de Peguera, en el municipio español de Espot, Pallars Sobirá, provincia de Lérida, Cataluña.
 Lago Negro, en Gorizia, Eslovenia.
 Laguna Negra de Urbión, en el municipio español de Vinuesa, provincia de Soria, Castilla y León.
 Lagonegro, un municipio de la provincia de Potenza, en Italia.